Диомеда — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Диомеда — дочь Ксуфа;
 Диомеда — дочь Лапифа;
 Диомеда — жена Палланта;
 Диомеда — дочь Форбанта.